Die liebe Familie – film del 1957 diretto da Helmut Weiss
Die liebe Familie – film tv del 1957 diretto da John Olden
Die liebe Familie – film tv del 1960 diretto da Hans Jaray
Die liebe Familie – film tv del 1976 diretto da Korbinian Köberle